Den første kan henvise til flere artikler:
 Den første (album) – et album af det danske band Magtens Korridorer
 Den første (bog) – en roman af Justin Cronin